Ла Бурита има више значења:

 Ла Бурита (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Бурита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику